A 2011-es Formula Renault 3.5-szezon volt a sorozat hetedik szezonja, amelyet a Renault Sport rendezett meg. A bajnokság április 16-án kezdődött meg a Ciudad del Motor de Aragón versenypályán és a Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján fejeződött be október 9-én. A bajnoki címet Robert Wickens szerezte meg, őt Jean-Éric Vergne követte.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény

Versenyzők
Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A bajnokság weboldala (archív, 2011)

Formula Renault 3.5